Mэтт Барр (; род. 14 февраля 1984) — американский актёр. В основном снимается в эпизодических ролях американских сериалов. Известен ролями Салли в сериале «Остров Харпера», Брендона в 4-й части фильма «Американский пирог» и Джонсона Хэтфилда в мини-сериале «Хэтфилды и Маккои».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Киноактёры США